L'Affaire Thomas Crown peut désigner : 
 L'Affaire Thomas Crown, film de Norman Jewison sorti en 1968 avec Steve McQueen et Faye Dunaway ;
 L'Affaire Thomas Crown, titre québécois de Thomas Crown, remake de John McTiernan sorti en 1999 avec Pierce Brosnan et Rene Russo.